Ово је списак језера у свету поређаних по површини. Укључена су сва језера са површином већом од 4 000 -{km²}-.

Напомена: Површине неких језера могу да се мењају, било сезонски или с године на годину. Ово се нарочито односи на језера у пределима са сушном климом. Списак не укључује вештачка језера.

Листа

Највећа језера по континентима 
 Африка – Викторијино језеро
 Антарктик – Језеро Восток
 Азија – Слано: Каспијско језеро – Слатко: Бајкалско језеро
 Аустралија – Језеро Ејр
 Европа – Ладога
 Северна Америка – Горње језеро
 Јужна Америка – Језеро Маракаибо

Језера